Cabo Rojo, le cap rouge en espagnol, peut faire référence à :
 Cabo Rojo (Porto Rico),
 Cabo Rojo, une barrière littorale dans l'État de Veracruz au Mexique,
 , une ville de la République dominicaine.